Хью Ке́ннер (, 7 января 1923, Питерборо, Онтарио — 24 ноября 2003, Атенс, Джорджия) — канадский и американский историк литературы, литературный критик, преподаватель, один их наиболее авторитетных специалистов по модернизму.

Биография 
Окончил Университет Торонто, где одним из его преподавателей был Маршалл Маклюэн (он написал предисловие к первой книге Кеннера «Парадокс у Честертона», 1947). В 1948 году Маклюэн познакомил Кеннера с Эзрой Паундом, которого они навестили в больнице Святой Елизаветы в Вашингтоне и с которым Кеннер подружился. Вторая книга Кеннера была о Паунде, он посвятил её Маклюэну. В 1950 году Кеннер получил степень доктора философии в Йельском университете, защитив у Клинта Брукса диссертацию о Д. Джойсе.

Преподавательская деятельность 
Кеннер преподавал в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре (1951—1973), в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе (1973—1990) и в университете штата Джорджия в Атенсе (1990—1999).

Труды 
Основные и наиболее известные труды Кеннера посвящены Джойсу, Элиоту, Паунду, Беккету.

В круг его интересов входила также архитектура и археология, античная словесность и современная поэзия, анимация и геодезия.

Публикации 
 Paradox in Chesterton (1947)
 The Poetry of Ezra Pound (1951)
 Wyndham Lewis: A Critical Guidebook (1954)
 Dublin’s Joyce (1956, переизд. 1987)
 Gnomon: Essays in Contemporary Literature (1959)
  The Art of Poetry (1959)
 The Invisible Poet: T.S. Eliot (1959, переизд. 1969)
 Samuel Beckett: A Critical Study (1961, переизд. 1968)
 The Stoic Comedians: Flaubert, Joyce, and Beckett (1962, с иллюстрациями Гая Давенпорта)
 The Counterfeiters: An Historical Comedy (1968, переизд. 1985, с иллюстрациями Гая Давенпорта)
 The Pound Era (1971)
 Bucky: A Guided Tour of Buckminster Fuller (1973)
 A Reader’s Guide to Samuel Beckett (1973)
 A Homemade World: The American Modernist Writers (1975)
 Geodesic Math and How to Use It (1976)
 Joyce’s voices (1978, переизд. 2007)
 Ulysses (1980, переизд. 1987)
 A Colder Eye: The Modern Irish Writers (1983)
 The Mechanic Muse (1987)
 A Sinking Island: The Modern English Writers (1988)
 Mazes: Essays (1989)
 Historical Fictions: Essays (1995)
 Chuck Jones: A Flurry of Drawings (1994)
 The Elsewhere Community (2000)

Письма 
 A passion for Joyce: the letters of Hugh Kenner & Adaline Glasheen. Dublin: University College Dublin Press, 2008

Публикации на русском языке 
 Картезианский кентавр

Литература 
 Davenport G. Hugh Kenner, the Kenner era. New York: National Review, 1985
 Goodwin W. Hugh Kenner: a bibliography. Albany: Whitston Pub. Co., 2001

Ссылки 
 Hugh Kenner: An Inventory of His Papers at the Harry Ransom Humanities Research Center 
 Гай Давенпорт. Некролог Хью Кеннера 
 Некролог Хью Кеннера 

Литературоведы Канады
Литературоведы США
Выпускники Йельского университета

Преподаватели университета Джонса Хопкинса
Преподаватели Университета Джорджии
Выпускники Торонтского университета
Почётные доктора Чикагского университета